AWS, puede referirse a:

 Amazon Web Services, servicios de computación en la nube.
 Advanced Wireless Services, espectro de telecomunicaciones.
 Sociedad Valdense Americana, (AWS) por su sigla en inglés.
 AWS, banda musical húngara.

Siglas